Круз-Чен има више значења:

 Круз-Чен (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Круз-Чен (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику